João Florêncio, entraîneur portugais de handball ; 
 Renato Dirnei Florêncio, plus connu sous le nom de Renato, footballeur brésilien ; 
 Ricardo Soares Florêncio (né en 1976), footballeur brésilien ; 
  (né en 1963),homme politique brésilien ; 
  (né en 1948), personnalité politique brésilienne ; 
  (1910–1970), chanteur et compositeur brésilien.

Voir aussi 
 Florêncio Carlos de Abreu e Silva (1839—1881), avocat, journaliste, écrivain et homme politique du Brésil.
  (1858–1941), homme politique et écrivain portugais.
 , (1901–1994), évêque brésilien.
  (1892–1941), joueur de football brésilien